Віляр-де-Сьєрво — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Віляр-дель-Буей — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Віляр-дель-Рей — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос

Див. також 

 Вільяр